Tenga est un jeu de rôle français publié par  John Doe, se déroulant dans le Japon historique.
  Tenga est une marque japonaise de sex toys pour les hommes.
  Tenga est une ville du Mozambique.
 Le  tenga était une unité monétaire utilisée en Ouzbékistan jusqu'au début du .